Botànica:
 Altimira o artemisa vulgar, espècie de planta nativa d'Europa del gènere Artemisia de la família de les asteràcies 
 Altimira o Saxifraga longifolia, espècie de planta fanerògama de la família Saxifragaceae, autòctona del Pirineu i Prepirineu
 Biografies:
 Adrià Altimira Reynaldos (2001), futbolista català que juga a l'Andorra
 Agustí Altimira (1805-?), lutier que treballà a Barcelona des del 1837 fins al 1880
 Aureli Altimira i Herce (Cardedeu, 1968), futbolista català i coordinador del futbol formatiu del Futbol Club Barcelona
 Joan Altimira i Viñolas (? - Barcelona, 1983), violinista i compositor manresà
 Josep Altimira i Miramon (Barcelona, 1889 - 1944), il·lustrador i animador
 Miscel·lània:
 Ca n'Altimira, diversos indrets
 Quartet Altimira, quartet de corda català